Нагу́тское — село в Минераловодском районе Ставропольского края.

Вместе с селом Солуно-Дмитриевское (Андроповский район) входит в бальнеологическую курортную местность «Нагута».

Варианты названия 
 Нагут
 Нагутская
 Нагуты
 Ногутское
 Ногай-юрт. Название связано с тем, что село основано на землях ногайских стоянок.

География 
На западе выделяется гора Брык; на юге Верблюд-гора (25 км).

На территории села Нагутское протекает река Сухой Карамык (приток Мокрого Карамыка, бассейн Кумы).

Расстояние до краевого центра: 98 км.

Расстояние до районного центра: 33 км.

11,5 — 15 км на северо-восток от железнодорожной станции Нагутская.

История 
Село основано греческими переселенцами из Турции при урочище Нагут в 1864 году (по другим данным 20 сентября 1865 года). В печатных источниках датой его образования также значится 1868 год. .

В 1912—1913 годах крестьянами из села Нагутского и центральных губерний Российской империи основан хутор Перевальный.

С 1935 по 1939 год село Нагутское было центром Нагутского района.

 Подробная историческая справка

 Нагутская волость
Существовала как минимум до 1917 года. Входили:
 Орбелиановка
 до 1917 — Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Нагутская в.
 Менн. село на арендн. земле, осн. в 1863. К юго-вост. от Ставрополя. Назв. по фамилии землевладельца Орбелиани. Основатели из молочанской кол. Гнаденфельд. Жит.: 173 (1873), 27 (1880).

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1920 году в Нагутах красноармейцы из полка И. А. Апанасенко создали коммуну им. Апанасенко. В 1924 году в селе образовались машинное товарищество им. т. Смирнова и пчеловодческое товарищество «Культура».

До 2015 года Нагутское образовывало упразднённое сельское поселение Село Нагутское

Население 

 Половой состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 1519 мужчин (48,35 %) и 1623 женщины (51,65 %).

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, 69 % населения — русские.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Дом культуры

Образование 
 Детский сад № 28 «Теремок»
 Средняя общеобразовательная школа № 6. Построена в 1972 году
 Детская музыкальная школа № 2

Экономика 
 СПК «Нагутский»

Люди, связанные с селом 
 Роскита Алексей Николаевич (1925-), участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., награждён орденом Жукова

Памятники 
 Братская могила 12 красных партизан, погибших в годы гражданской войны, и 16 советских воинов, погибших при освобождении села от фашистских захватчиков. 1918—1920, 1943, 1952, 1974 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Минераловодского района
Упразднённые муниципальные образования Минераловодского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году